

Patronyme 

 Claude-Joseph-Parfait Derville-Maléchard (1774-1842), haut fonctionnaire français ; 
 Emile Derville (Emile Durafour dit), acteur (1873-?) ;
 Jean Derville, céramiste, faïencier français, cofondateur de la faïencerie de Aire-sur-la-Lys en 1715 ;
 Maître Derville, personnage de la Comédie humaine, d'Honoré de Balzac ;
 Maurice Derville (Gustave Jaulin dit) (1915-1995), acteur ;
 Pierre Derville (1903-1975), général français ;
 Tugdual Derville (1962-), militant français.

Toponyme 

 Rivière Derville, un affluent de la rivière Kovik, sur le versant est de la baie d'Hudson, dans la péninsule d'Ungava, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Derville, un secteur résidentiel de la partie ouest d'Haïti, près de Aubry.

Entreprise 
 Derville, entreprise française de chaussures